MFH steht als Abkürzung für:

 Malignes Fibröses Histiozytom, eine Krebsart
 Mehrfamilienhaus
 Melamin-Formaldehyd-Harz, ein Kunstharz, siehe Melaminharz
 Bahnhof München-Freiham nach DS 100

MFH